Lista 343 gmin w departamencie Hérault we Francji.

 (CAM) Communauté d’agglomération Montpellier Agglomération, utworzone w 2002.
 (CAB) Communauté d’agglomération Béziers Méditerranée, utworzone w 2002.
 (CAS) Communauté d’agglomération du Bassin de Thau, utworzone w 2003.
 (CAA) Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée, utworzone w 2003.

Gminy we Francji